KMPlayer ist der Name folgender Software:

 KMPlayer, ein Mediaplayer für Windows, Android und iOS
 KMPlayer (Linux), ein freier Videoplayer für Linux basierend auf MPlayer